Hipno-doula – szczególny rodzaj douli, która przygotowuje kobiety w ciąży na hipnoporód oraz często w nim uczestniczy. Hipno-doula oprócz zapewnienia ciągłego niemedycznego wsparcia w okresie okołoporodowym, dodatkowo uczy:

 naturalnych praktyk porodowych wpływających na współpracę z własnym ciałem i umysłem,
 jak zmniejszyć ból porodowy poporzez m.in.: techniki oddechowe i ekspresowe rozluźnienie ciała,
 wprowadzania się w stan głębokiego relaksu (autohipnozy) m.in. afirmacje, techniki wizualizacyjne, techniki kotwiczące.

Zobacz też 

 hipnoporód
 doula
 Błękitny Poród

Przypisy 

Zawody
Położnictwo